Die Football League Second Division 2002/03 war die elfte Saison der Football League Second Division als dritthöchste englische Fußballliga und 76. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde Wigan Athletic und daneben stiegen das zweitplatzierte Crewe Alexandra sowie nach Play-off-Erfolgen gegen Bristol City und Queens Park Rangers das sechstplatzierte Cardiff City in die Football League First Division auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 2003/04 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Sheffield Wednesday, Brighton & Hove Albion und Grimsby Town die Plätze ein. Aus der Second Division mussten Cheltenham Town, Huddersfield Town, Mansfield Town und Northampton Town absteigen. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 2003/04 der Viertligameister Rushden & Diamonds, die dahinter rangierenden Hartlepool United und der AFC Wrexham sowie der Play-off-Sieger AFC Bournemouth die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der First Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 2002-03 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

2002/03
Fußballsaison 2002/03